Дуато — фамилия. Известные носители:
 
 Дуато, Ана (род. 1968) — испанская актриса кино и телевидения.
 Дуато, Начо (род. 1957) — испанский танцовщик и хореограф.